As Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby Union de 1999 foram realizadas em várias zonas continentais. Pela primeira vez as partecipantes a fase final foram 20 seleçoes em vez de 16, e foi introduzido o Repescagem. 
  
Quatro países se classificaram automaticamente,:

  País de acolhimento.
  Campeão 1995
  Vice-campeão 1995
  Terceiro lugar 1995

Eliminatórias Continentais

Eliminatórias Áfricanas

1 Fase

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase

 qualificada para 3 Fase.

3 Fase

  qualificadas para 4 Fase.

4 Fase

 qualificada para a Fase Final da Copa do Mundo de Rugby Union de 1999.
 qualificada para as Repescagem.

Eliminatórias Américanas

1 Fase

Grupo A

 retirou.
 qualificada para 2 Fase.

Grupo B

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase

 qualificada para 3 Fase.

3 Fase

 qualificada para 4 Fase.

4 Fase

   qualificadas para a Fase Final da Copa do Mundo de Rugby Union de 1999.
 qualificada para as Repescagem.

Eliminatórias da Asiá

1 Fase

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase

 qualificada para 2 Fase.

3 Fase
Válido como Campeonato Asiático de 1998

 qualificada para a Fase Final da Copa do Mundo de Rugby Union de 1999.
 qualificada para as Repescagem.

Eliminatórias da Europa

Eliminatórias da Oceania

1 Fase 

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase

 e  qualificadas para 3 Fase.

3 Fase

,  e  qualificadas para a Fase Final da Copa do Mundo de Rugby Union de 1999.
 qualificada para as Repescagem.

Repescagem

1 Fase 
 Qualificada para o sorteio

 venceu 64-34 no total qualificada para 2 fase.

 venceu 108-45 no total qualificada para 2 fase.

 venceu 79-33 no total qualificada para 2 fase.

2 Fase 

 venceu 140-41 no total qualificada para a Fase Final da Copa do Mundo de Rugby Union de 1999.

 venceu 36-24 no total qualificada para a Fase Final da Copa do Mundo de Rugby Union de 1999.

Ver tambem
 Copa do Mundo de Rugby Union de 1999

Ligações externas

Rugby World Cup 

Copa do Mundo de Rugby
1999 no rugby